Спа́сский — фамилия; имеет женскую форму .

Спасский

А 
 
 
 Спасский, Анатолий Николаевич (1912—?) — советский хозяйственный деятель, директор Сегежского ЦБК, директор Питкярантского целлюлозно-бумажного комбината (1957—1960, 1963—1981). Почётный гражданин города Питкяранта и Питкярантского района.

Б

В 
 Спасский, Василий Георгиевич (1878—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Спасский, Василий Лукич (1831—1884) — украинский провинциальный писатель и педагог.

Г 
 Спасский, Георгий Александрович (1877—1934) — протоиерей, военный священник, педагог, духовный писатель, деятель Русского Зарубежья.
 Спасский, Григорий Иванович (1783—1864) — российский историк-востоковед, исследователь Сибири, член-корреспондент Императорской Академии Наук.

Д 
 Спасский, Дмитрий Вассианович (1877—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.

Е 
 Спасский, Евгений Дмитриевич (1900—1985) — русский советский художник, иконописец.

И 
 
 Спасский, Игорь Дмитриевич (род. 1926) — академик, конструктор подводных лодок.

К 
 Спасский, Козьма Фёдорович (1807—1890) — один из первых отечественных ученых-климатологов и метеорологов, путешественник, член Русского географического общества.
 Спасский, Константин Николаевич (род. 1963) — российский актёр театра и кино.

Л

М 
 Спасский, Михаил Фёдорович (1809—1859) — действительный статский советник, доктор физики и химии, декан физико-математического факультета Императорского Московского университета.

Н 
 Спасский, Николай Николаевич (род. 1961) — дипломат, писатель.
 Спасский, Николай Сергеевич (1870—1951) — русский и советский учёный.
 Спасский, Николай Ярославович (1927—1986) — палеонтолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор.

О 
 Спасский, Олег Дмитриевич (1936—2009) — спортивный журналист, писатель.

П 
 Спасский, Пётр Никитич (в монашестве Фотий; 1792—1838) — архимандрит Юрьева монастыря.

С

Ф 
 Спасский, Феодосий Георгиевич (1897—1979) — историк, богослов, педагог, деятель Русской церкви

Топоним 
 Спасский — река в Вологодской области.
 Спасский — деревня в Советском районе Марий Эл.

См. также 
 Спасский кантон — административно-территориальная единица в составе Татарской АССР, существовавшая в 1920—1930 гг.
 Спасский остров — остров в Санкт-Петербурге, находящийся на территории Центрального и Адмиралтейского районов.
 Спасский переулок (Санкт-Петербург) — улица в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.
 Спасский Погост — село в Тарногском районе Вологодской области.
 Спасский Погост — бывший населённый пункт в Петушинском районе Владимирской области.
 Спасский сельский округ — упразднённая административно-территориальная единица, существовавшая на территории Волоколамского района Московской области в 1994—2006 годах.
 Спасский тупик — небольшая улица в центре Москвы в Красносельском районе от Большой Спасской улицы.
 Спасский монастырь
 Спасский мост
 Спасский район
 Спасский сельсовет
 Спасский уезд
 Спасский храм
 Спасское
 Спасск